Résultats détaillés de l’édition 1959 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 19 au .

Palmarès

Simple messieurs 
Nicola Pietrangeli bat en finale le sud-africain Ian Vermaak, après avoir battu Neale Fraser en demi-finale.

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Notes et références

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
France
France
Sport en France en 1959
Sport en mai 1959